Keep on Truckin' est une bande dessinée de Robert Crumb publiée en 1968 dans Zap et inspirée d'une chanson de Blind Boy Fuller qui a eu une grande influence sur la culture des années 1970.
 Keep on Truckin est une chanson de Hot Tuna sortie en 1972.
 Keep on Truckin''' est une chanson d'Eddie Kendricks sortie en 1973.
 Keep on Truckin sont un album et une chanson de Dave Dudley sortis en 1973.
 Keep on Truckin' est une série télévisée de 1975.
 Keep on Truckin est une chanson de Pnau sortie en 2000.
 Keep on Truckin''' est une chanson de The Road Hammers sortie en 2005.